Kuków ist der Name folgender Orte in Polen:

 Kuków (Stryszawa), Dorf im Powiat Suski in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Kuków (Suwałki), Dorf im Powiat Suwalskii in der Woiwodschaft Podlachien; siehe Suwałki (Landgemeinde)

Siehe auch:
 Kukowo (Begriffsklärung)